Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1973 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Evonne Goolagong en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Chris Evert et Helga Masthoff.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1973
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en août 1973
Tennis en septembre 1973